Daffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Daffinger (1748–1796), österreichischer Porzellan- und Buntmaler
 Moritz Daffinger (1790–1849), österreichischer Miniaturenmaler und Bildhauer
 Wolfgang Daffinger (1927–2013), baden-württembergischer Politiker der SPD